Systematika může být:

biologická systematika
botanická systematika
Systematická teologie

Související články 
taxonomie
nomenklatura (rozcestník)
klasifikace